Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Internazionali BNL d’Italia női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a második kiemelt Marija Sarapova volt, aki ezúttal is megnyerte a versenyt, a döntőben 4–6, 6–4, 7–6(5)-ra legyőzve a nyolcadik kiemelt Li Nát. Sarapovának ez volt pályafutása huszonhatodik egyéni tornagyőzelme, 2012-ben másodszor tudott nyerni a Stuttgartban aratott diadalt követően. A címvédés első alkalommal sikerült neki salakos versenyen, más borításokon Tokióban 2003-ban és 2004-ben, Birminghamben 2004-ben és 2005-ben, San Diegóban 2006-ban és 2007-ben győzött. Li Na a tizenkettedik WTA-döntőjét játszotta karrierje során, ez volt a hetedik, amelyet elveszített.

Kiemeltek
Az első nyolc kiemelt a második körben kezdte meg a szereplését.

  Viktorija Azaranka (harmadik kör, visszalépett vállsérülés miatt)
  '''Marija Sarapova (győztes)
  Agnieszka Radwańska (második kör)
  Petra Kvitová (negyeddöntő)
  Samantha Stosur (harmadik kör)
  Caroline Wozniacki (második kör, feladta légzőszervi megbetegedés miatt)
  Marion Bartoli (második kör)
  Li Na ''(döntő)

<ol start=9>
 Serena Williams ''(elődöntő, visszalépett hátsérülés miatt)
 Francesca Schiavone ''(első kör)
 Sabine Lisicki ''(első kör)
 Angelique Kerber ''(elődöntő)
 Ana Ivanović ''(harmadik kör)
 Dominika Cibulková ''(negyeddöntő)
 Jelena Janković ''(első kör)
 Marija Kirilenko (első kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág
Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág
Harmadik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
|RD1=1. kör
|RD2=2. kör
|RD3=3. kör
|RD4=Negyeddöntők

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= Aleksandra Wozniak
|RD1-score03-1=1
|RD1-score03-2=7
|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Julia Görges
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=61
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Vania King
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Cvetana Pironkova
|RD1-score06-1=0
|RD1-score06-2=1
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= Anastasia Rodionova
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=5
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=12
|RD1-team08= Angelique Kerber
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=7
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=15
|RD1-team09= Jelena Janković
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=6|RD1-score09-3=64
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Sorana Cîrstea|RD1-score10-1=6|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=7|RD1-seed11=
|RD1-team11= Sofia Arvidsson
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= A Pavljucsenkova
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Kszenyija Pervak
|RD1-score14-1=2
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=7
|RD2-team01= Marion Bartoli
|RD2-score01-1=3
|RD2-score01-2=1
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Julia Görges|RD2-score02-1=6
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Vania King
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=12
|RD2-team04= Angelique Kerber|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= Sorana Cîrstea|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Sofia Arvidsson
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=1
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= A Pavljucsenkova
|RD2-score07-1=5
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=4
|RD2-team08= Petra Kvitová|RD2-score08-1=7|RD2-score08-2=6|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=
|RD3-team01= Julia Görges
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=1
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=12
|RD3-team02= Angelique Kerber|RD3-score02-1=6|RD3-score02-2=6|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Sorana Cîrstea
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=7|RD3-score03-3=2
|RD3-seed04=4
|RD3-team04= Petra Kvitová|RD3-score04-1=6|RD3-score04-2=5
|RD3-score04-3=6|RD4-seed01=12
|RD4-team01= Angelique Kerber|RD4-score01-1=7|RD4-score01-2=1
|RD4-score01-3=6|RD4-seed02=4
|RD4-team02= Petra Kvitová
|RD4-score02-1=62
|RD4-score02-2=6|RD4-score02-3=1
}}

Negyedik szakasz

Selejtező
Kiemeltek

  Carla Suárez Navarro (első kör)
  Petra Martić (első kör)
  Aleksandra Wozniak (feljutott)
  '''Silvia Soler Espinosa (feljutott)
  Katerina Bondarenko (első kör, feladta)
  Pauline Parmentier (második kör)
  Hszie Su-vej (második kör)
  Ana Tatisvili ''(első kör)

<ol start=9>
 Arn Gréta ''(első kör)
 Vera Dusevina ''(második kör)
 '''Volha Havarcova (feljutott)
 Varvara Lepchenko ''(második kör)
 Johanna Larsson ''(első kör)
 Sloane Stephens (feljutott)
<li> Mathilde Johansson ''(első kör)
<li> Jamie Hampton ''(első kör)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Mirjana Lučić
  Andrea Hlaváčková
  Aleksandra Wozniak
 ''' Silvia Soler Espinosa

<li>  Anastasia Rodionova
<li>  Volha Havarcova
<li>  Sloane Stephens
<li>  Anna Csakvetadze

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Ötödik selejtezőág

Hatodik selejtezőág

Hetedik selejtezőág

Nyolcadik selejtezőág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei 
Selejtező eredményei

N1